Un enroulement peut désigner une bobine électrique employée dans certains appareils électriques :
 Dans les transformateurs, voir enroulement de transformateur
 Dans les moteurs, voir enroulement de moteur

 Un enroulement peut aussi désigner un crunch en musculation.